Akbar puede hacer referencia a:

Yalaluddin Muhammad Akbar, gobernante del imperio mogol (siglo XVI-XVII).
Akbar Hashemi Rafsanjani, (1934-) político iraní.
Akbar Ganji, (1960-) periodista iraní.
Wahab Akbar, (1960-2007), político filipino.
Jodhaa Akbar, película de 2008 basada en Akbar, el gobernante mogol, dirigida por Ashutosh Gowariker.